Ratchet (Рэтчет) может означать:

 Рэтчет — персонаж нескольких мультсериалов и художественных фильмов о трансформерах, автобот;
 Рэтчет — главный герой серии видеоигр Ratchet & Clank;
 Рэтчет — персонаж DC Comics, член Корпуса Красных Фонарей;
 Рэтчет — персонаж мультфильма Роботы, полное имя Финеас Т. Рэтчет;
 Рэтчет — главный  антагонист мультсериала Виджит спешит на помощь;
 Ratchet — город в World of Warcraft.